MGM-18 Lacrosse — оперативно-тактическая ракета.

Создана в Соединенных Штатах Америки. Находилась на вооружении армии США в 1959—1964 годах.

Пробные пуски состоялись в 1954 году.

Тактико-технические характеристики 
 	
 Стартовый вес: 1040 кг
 Длина: 5,85 м
 Диаметр: 0,52 м
 Размах крыльев: 2,74 м
 Размах хвостового оперения: 1,43 м
 Двигатель: одноступенчатый твердотопливный Thiokol XM10 / XM10E1
 Дальность: 8-30 км
 Боевая часть :
 T-34 фугасная, 245 кг
 W-40 ядерная, 1,7 и 10 кт
 Скорость полёта: 0,8 М
 Система управления: Радиокомандная

Ссылки 
  Martin SSM-A-12/M4/MGM-18 Lacrosse Designation-systems.net
  Хронология проекта LACROSSE  Сайт Редстоунского арсенала

Ракетное оружие США
Баллистические ракеты